Technologies poate fi:

 ATI Technologies, fostă companie canadiană care a proiectat și a produs procesoare grafice
 Agilent Technologies, companie de electronice din Statele Unite
 Embarcadero Technologies, companie de IT din Statele Unite
 Infineon Technologies, companie germană din IT
 Ness Technologies, companie de IT din Israel
 Wipro Technologies, companie furnizoare de servicii de outsourcing și software din India
 United Technologies  Corporation, conglomerat american activ în numeroase domenii